Виља Сан Хосе има више значења:

 Виља Сан Хосе (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Виља Сан Хосе (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Сан Хосе (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику